Еремеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Еремеевская волость (Звенигородский уезд) — в составе Московской губернии, Звенигородский (до 1921) и Воскресенский (1921—1929) уезды.
 Еремеевская волость (Саранский уезд) — в составе Пензенской губернии, Саранский уезд
 Еремеевская волость (Золотношский уезд) — в составе Полтавской губернии, Золотношский уезд
 Еремеевская волость (Ярославский уезд) — в составе Ярославской губернии, Ярославский уезд